La superficie des départements français est la mesure physique de l'aire des départements français, compris en tant que circonscriptions administratives.

Glossaire 
Trois valeurs de superficie sont présentées dans le tableau suivant :
 la superficie 1950 : élaborée par l'IGN et publiée initialement par le Bureau des longitudes elle a été calculée par des procédés cartométriques à partir de la Carte d'état-major papier au . La somme des superficies des départements est égale à la valeur officielle de la superficie de la France (), figée en 1950 à la suite du Traité de Paris (1947), dernier traité international réglant les frontières de la France avec un pays limitrophe. Elle ne tient pas compte des délimitations postérieures et en particulier de la nouvelle frontière numérique bilatérale élaborée avec les pays limitrophes depuis 2007 dans le cadre de la directive INSPIRE. Cette frontière bilatérale, de précision métrique, est en 2017 entièrement définie à l'exception d'un seul secteur qui affiche encore deux lignes, depuis le Dôme du Goûter jusqu’au nord du Col du Géant, le litige du Mont Blanc n’étant pas résolu avec l'Italie ;
 la superficie cadastrale : publiée par l'Insee, il s'agit de la superficie évaluée en 1975 par le service du cadastre (Direction Générale des Impôts), corrigée des modifications communales intervenues depuis 1975. Elle comprend « toutes les surfaces du domaine public et privé, cadastrées ou non cadastrées, à l'exception des lacs, étangs et glaciers de plus d'un kilomètre carré ainsi que des estuaires ». Ce type de superficie sert d'indicateurs pour toutes les études et publications de l'Insee, et en particulier les densités de populations ;
 la superficie géodésique : cette valeur est calculé par des procédés géomatiques et couvre l'ensemble des territoires à l'intérieur des limites administratives. L'indicateur présenté dans le tableau ci-dessous est calculé à partir du produit numérique BD Carto élaboré et publié par l'IGN. De précision décamétrique, il ne s'agit pas du produit cartographique numérique le plus précis publié par l'IGN, puisque BD Topo est de précision métrique, mais c'est le seul dont des valeurs ont été publiées pour l'ensemble des départements, en l'occurrence par le BRGM pour les références utilisées.

Superficie des départements français

Notes et références

Notes

Références 
 Insee – Données statistiques caractérisant les départements

 BRGM – Cartographie de l'aléa retrait-gonflement des sols argileux dans les départements métropolitains

 Autres références

Articles connexes 
 Superficie de la France
 Cadastre de France

Département en France